Norwell – parrocchia civile del Nottinghamshire (Regno Unito)
 Norwell – comune della contea di Plymouth, Massachusetts (Stati Uniti d'America)